Thiago Seyboth Wild era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare a questa edizione.

In finale Cristian Garín ha sconfitto Facundo Bagnis con il punteggio di 6-4, 6-7(3), 7-5.

Teste di serie 

  Cristian Garín (campione)
  Benoît Paire (secondo turno)
  Pablo Andújar (secondo turno)
  Laslo Đere (quarti di finale)

  Frances Tiafoe (secondo turno) 
  Salvatore Caruso (primo turno) 
  Federico Coria (secondo turno) 
  Federico Delbonis (semifinale)

Wildcard 

  Juan Manuel Cerúndolo (secondo turno)
  Nicolás Jarry (primo turno)

  Gonzalo Lama (primo turno)

Qualificati 

  Alejandro Tabilo (secondo turno)
  Juan Pablo Varillas (quarti di finale)

  Holger Vitus Nødskov Rune (quarti di finale)
  Sebastián Báez (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Chile Open 2021